Тольна ():
 Тольна — город в Венгрии
 Тольна — провинция (медье) в современной Венгрии
 Тольна — комитат Венгерского королевства